Ел Уизаче има више значења:

 Ел Уизаче, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Уизаче (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Уизаче (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Уизаче (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Уизаче (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Уизаче (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Уизаче (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Уизаче, Провиденсија (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Уизаче (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Уизаче (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Уизаче (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Уизаче (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Уизаче (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Уизаче (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизаче (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизаче (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизаче (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизаче (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизаче (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизаче (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизаче (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизаче (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизаче, Кањада де Уизачес (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уизаче (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уизаче (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уизаче, Уизаче дел Серо де ла Агуха (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уизаче (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Уизаче (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уизаче (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уизаче (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уизаче (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уизаче (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уизаче (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уизаче (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Уизаче (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Уизаче (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Уизаче (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уизаче (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уизаче (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уизаче (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уизаче (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Уизаче, Ел Саусе (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уизаче (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уизаче (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уизаче (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уизаче (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уизаче (Сан Франсиско Лачиголо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Уизаче (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Уизаче, Ла Уизачера (Молкаксак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Уизаче (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Уизаче (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Уизаче (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизаче (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизаче (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизаче (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизаче, Лас Харитас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизаче (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизаче (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизаче (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизаче (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Уизаче (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизаче, Мартин Виљафранка (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизаче (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизаче (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизаче, Ла Палома (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизаче (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизаче (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизаче (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизаче (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизаче (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизаче, Ла Ресака (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизаче (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уизаче (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Уизаче (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Уизаче (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Уизаче (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Уизаче, Потрериљос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику